После обретения Мозамбиком независимости в 1975 и до 2002 его гимном была «Viva, Viva a FRELIMO» («Да здравствует Фронт освобождения Мозамбика»).

В 2002 гимн заменен на «Pátria Amada» («Любимая Родина»).

Государственные символы Мозамбика
Мозамбик
Песни 2002 года